Tidaholm kan syfta på:

Tidaholm (tätort) – en tätort i Västergötland och centralort i Tidaholms kommun
Tidaholms kommun – en kommun i Västra Götalands län, 1971–
Tidaholms köping – en tidigare kommun i Skaraborgs län, 1895–1910
Tidaholms stad – en tidigare kommun i Skaraborgs län. 1910–1971
Tidaholms församling – en församling i Hökensås kontrakt i Skara stift, 1900–
Tidaholms kyrka – en kyrka i Tidaholm
 Tidaholms distrikt – ett distrikt i Tidaholms kommun och Västra Götalands län
IFK Tidaholm – en idrottsförening i Tidaholm
Tidaholms bruk – svenskt järnbruk, valsverk, vagnmakeri och lastbilstillverkare